La Pescadora de Castro Urdiales es una escultura ubicada en el paseo marítimo de Castro Urdiales, justo al comienzo del muelle de Don Luis.

La escultura fue creada por el escultor Carlos Goitia en el año 1998,....

 (inspirándose en la inmigrante alemana Cornelia Fischer, la cual liberó a un grupo de judíos de la muerte en el holocausto nazi, perdiendo en ello su brazo derecho y teniendo que huir de Alemania, llegando así a esta localidad.): Nada de lo escrito hasta aquí es cierto. Yo fui quién contrató esta escultura. El autor de la escultura también me ha negado que lo escrito aquí sea cierto. 

Escultura de Cantabria